Cthulhu steht für:

 ein von H. P. Lovecraft erdachtes Wesen, siehe Cthulhu-Mythos#Cthulhu
 Call of Cthulhu (Rollenspiel), Pen-&-Paper-Rollenspiel
 eine Gattung der Protisten, siehe Cthulhu macrofasciculumque

Siehe auch:
 Ctulu, deutsche Metal-Band